

Cabeça de série 

  George Morgan /  Mate Pavic (Terceira Rodada)
  Filip Horanský /  Jirí Veselý (Campeões)
  Ben Wagland /  Andrew Whittington (Final)
  Joris de Loore /  Mate Delic ''(Semifinal)

<ol start="5">
  Dimitri Bretting /  Dennis Novak ''(Primeira Rodada)
  Dominic Thiem /  Matthias Wunner ''(Terceira Rodada)
  Luis Patiño /  Filip Peliwo ''(Primeira Rodada)
  Mitchell Krueger /  Karue Sell ''(Semifinal)

Primeira Fase

Grupo 1

Grupo 2

Final 

 Tabela oficial

D
Australian Open - Duplas masculinas juvenis